Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open 2000 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jonas Björkman (primo turno)
 Ivan Ljubičić (Qualificato)
 John van Lottum (primo turno)
 Fredrik Jonsson (secondo turno)

 Nicklas Kulti (Qualificato)
 Oscar Burrieza-Lopez (Qualificato)
 Cristiano Caratti (ultimo turno)
 Michael Kohlmann (primo turno)

Qualificati 

 Gabriel Trifu
 Ivan Ljubičić

 Nicklas Kulti
 Oscar Burrieza-Lopez

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2000
ATP Tour 2000